Фрідріх Вільгельм Опельт — німецький астроном.
 Опельт (кратер) — кратер на Місяці.